Sacy ist der Name

 einer Rebsorte, siehe Sacy

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Sacy (Marne) im Département Marne
 Sacy (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne / Ortsteil der Gemeinde Vermenton

mit Namenszusatz:
 Sacy-le-Grand im Département Oise
 Sacy-le-Petit im Département Oise

folgenden Personen:
 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758–1838), französischer Orientalist
 Claude Louis Michel de Sacy (1746–1794), französischer Schriftsteller
 Louis de Sacy (1654–1727), französischer Übersetzer und Jurist
 Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613–1684), französischer Theologe, Humanist und Bibelübersetzer
 Ustazade Silvestre de Sacy (1801–1879), französischer Politiker

Siehe auch:
 Saâcy-sur-Marne